Нарай ( 16 февраля 1633 — 11 июля 1688) или Раматхибоди III (รามาธิบดีที่ 3) или Раматхибоди Си Санпхет (รามาธิบดีศรีสรรเพชญ) — король Аютии с 1656 по 1688 гг.

Его правление ознаменовалось многими торговыми и дипломатическими соглашениями с другими странами, включая Персию и Европу. Нарай дал своему фавориту, греческому путешественнику Константину Фалкону, исключительные полномочия, так что Фалкон практически стал соправителем государства. Благодаря планам Фалкона, у Сиама появились близкие дипломатические связи со двором короля Людовика XIV, и французские солдаты и миссионеры наполнили сиамскую аристократию. Доминирование французских официальных лиц привело к стычкам между ними и коренными китайцами, что привело к революции 1688 года, длившейся до конца правления Нарая. Вехами правления Нарая были также Бирманское вторжение 1662—1664 годов, разрушение независимого портового города в Султанате Синггора (1605—1680) и Сиамо-Английская война (1687).

Появление многочисленных мигрантов от французских иезуитов до персидских посланцев дало историкам богатый источник информации об Аютии, её войнах и придворной жизни в XVII веке, которая не пережила полное разрушение столицы в 1767 году.

Ссылки 

 Cruysse, Dirk van der (2002). Siam and the West. Chiang Mai: Silkworm
 Marcinkowski, M. Ismail (2005). From Isfahan to Ayutthaya: Contacts between Iran and Siam in the 17th Century. With a foreword by Professor Ehsan Yarshater, Columbia University . Singapore: Pustaka Nasional
 Muhammad Rabi' ibn Muhammad Ibrahim, J. O’Kane (trans.) (1972). The Ship of Sulaiman. London: Routledge
 Smithies, M. (1999). A Siamese Embassy Lost in Africa, 1686. Chiang Mai: Silkworm
 Smithies, M., Bressan, L., (2001). Siam and the Vatican in the Seventeenth Century. Bangkok: River
 Smithies, M., Cruysse, Dirk van der (2002). The Diary of Kosa Pan: Thai Ambassador to France, June-July 1686. Seattle: University of Washington Press
 Wyatt, DK (1984). Thailand: A Short History. Chiang Mai: Silkworm

Короли Таиланда